Virginia est la racine latine du nom Virginie. Il s'agit du nom de plusieurs lieux dans le monde.

Toponymie

Afrique du Sud 
 Virginia, ville d'Afrique du Sud, dans la province de l'État-Libre.

Brésil 
 Virgínia, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Virgínia, un feuilleton télévisé brésilien.

États-Unis 
 La Virginie (en anglais Virginia), État du Sud des États-Unis ;
 Virginia, siège du comté de Cass, dans l'Illinois.
 Virginia, ville du comté de St. Louis dans le Minnesota ;
 Le lac Virginia, lac de Californie.

Honduras 
 Virginia, une municipalité du Honduras

Irlande 
 Virginia, ville du comté de Cavan en République d'Irlande.

Italie 
 Île Virginia, une île du lac de Varèse en Italie.

Portugal 
 Virgínia, un prénom portugais

Biologie 
 En taxonomie, Virginia est un genre de serpents.

Jeu vidéo 
 Virginia, un jeu vidéo.

Cinéma 
 Virginia, un film américain sorti en 1941, réalisé par Edward H. Griffith
 Virginia, un film français sorti en 1990, réalisé par François About
 Virginia, un film américain sorti en 2010, réalisé par Dustin Lance Black

Marine 
 Virginia, pinasse construite en 1607–08 par les colons de la colonie Popham
 , nom porté par plusieurs navires de l’US Navy d'après l'État éponyme ;
 Le CSS Virginia, un cuirassé à coque en fer des États confédérés d'Amérique lors de la guerre de Sécession.

Homonymie de toponyme